Golding est un patronyme anglais notamment porté par :
 Anders Golding (1984-), tireur sportif danois ;
 Arthur Golding (1536-1605), traducteur anglais ;
 Bruce Golding (1947-), personnalité politique jamaïcaine ;
 Germaine Golding (? - ?), joueuse de tennis franco-britannique ;
 Henry Golding (mort en 1593), homme politique anglais ;
 Henry Golding (1987-), acteur britannico-malaisien ;
 Julian Golding (1975-), athlète britannique ;
 Lacena Golding-Clarke (1975-), athlète jamaïquaine ;
 Llin Golding (1933-), femme politique britannique ;
 Meta Golding (1979-), actrice américaine d'origine haïtienne ;
 Mike Golding (1960-), navigateur britannique ;
 Oliver Golding (1993-), joueur de tennis britannique ;
 William Golding (1911-1993), écrivain britannique.

Patronyme anglais